Superliga serbska w piłce siatkowej mężczyzn 2022/2023 (oficjalnie Banka Poštanska štedionica Superliga za seniore 2022/2023 lub w skrócie BPŠ Superliga 2021/2022) − 17. sezon mistrzostw Serbii (32. sezon wliczając mistrzostwa FR Jugosławii oraz Serbii i Czarnogóry) zorganizowany przez Serbski Związek Piłki Siatkowej (Odbojkaški savez Srbije, OSSRB). Zainaugurowany został 14 października 2022 roku.

W Superlidze w sezonie 2022/2023 liczba drużyn została zwiększona z 10 do 12. Do rozgrywek dołączyły trzy najlepsze zespoły I ligi: ,  oraz . Rozgrywki obejmowały fazę zasadniczą oraz fazę play-off składającą się z ćwierćfinałów, półfinałów i finałów.

System rozgrywek 
Serbska Superliga w sezonie 2022/2023 składała się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej 12 drużyn rozegrało ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Osiem najlepszych zespołów awansowało do fazy play-off. Zespoły, które zajęły miejsca 11. i 12., spadły do I ligi.

Faza play-off 
Faza play-off składa się z ćwierćfinałów, półfinałów i finałów.

Ćwierćfinały
W ćwierćfinałach grały drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 1-8. Ćwierćfinałowe pary powstały według klucza: 1-8; 2-7; 3-6; 4-5. Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego meczu w parze był zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce.

Półfinały
W półfinałach fazy play-off uczestniczyli wygrani w parach ćwierćfinałowych. Pary półfinałowe utworzone zostały według następującego klucza:
 para 1: zwycięzca w parze 1-8 – zwycięzca w parze 4-5;
 para 2: zwycięzca w parze 2-7 – zwycięzca w parze 3-6.

Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzami pierwszych meczów w parach byli zwycięzcy w ćwierćfinałowych parach 1-8 oraz 2-7.

Finały
O tytuł mistrzowski grali zwycięzcy w parach półfinałowych. Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania był zwycięzca w półfinałowej parze 1.

Klasyfikacja końcowa
Zwycięzca fazy play-off został mistrzem Serbii i zajął 1. miejsce w klasyfikacji końcowej. Pozostałe miejsca w klasyfikacji końcowej zostały ustalone na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w fazie zasadniczej. Jeśli mistrzem Serbii został klub, który nie zajął pierwszego miejsca w fazie zasadniczej, wszystkie drużyny znajdujące się wyżej niż ten klub w tabeli fazy zasadniczej w klasyfikacji końcowej spadły o jedno miejsce.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Przypisy

Bibliografia 
 

Raporty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Serbii
2022 w piłce siatkowej
2023 w piłce siatkowej
2022 w Serbii
2023 w Serbii